Laprida bezeichnet:

 Laprida (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Laprida (Chubut), Ort in Argentinien
 Laprida (Santiago del Estero), Ort in Argentinien
 Partido Laprida, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires

 Cayetano Laprida (1804–1868), argentinischer Militär und Estanciero
 Francisco Narciso de Laprida (1786–1829), argentinischer Anwalt und Politiker